Наркомания в Ираке — проблема наркомании в Ираке.

История 
До начала нулевых годов иракскому народу данная проблема была по большей части чужда, так как разного рода зельями никто не баловался, за исключением элиты и золотой молодежи.

Так, в частности, в пристрастии к дурману обвиняли Удея, старшего сына Саддама Хуссейна. Насколько оно правда, а насколько слухи — достоверно неизвестно. Проникновение наркотиков в Ирак началось после 2003 года, сразу после вторжения США. Американцы оказались более либерально настроены к наркоте, чем прежний режим, собственно приход демократии ознаменовался прежде всего появлением наркотиков, появлением на улицах дам лёгкого поведения и началом показа порнографии в кинотеатрах. Наркоканал пошел из соседнего Ирана через юг Ирака в Саудовскую Аравию и ОАЭ или через Иорданию в Ливан. Порты Басра и Умм Каср являются крупными перевалочными базами опиатов, идущих транзитом из Афганистана. В организации транзита наркотиков через Ирак обвиняли то Организацию Бадр, то Армию Махди, то Хезболлу, однако имеются свидетельства о том, что значительная доля данного бизнеса приходится на племенные верхушки юга Ирака и связанный с ними криминал. В частности, именно спорами за доли в наркобизнесе объясняются постоянные межплеменные столкновения в южных мухафазах. Севернее Багдада мак и конопля предпочитают лишний раз не забредать, потому что там условия неблагоприятные. В начале нулевых годов транзит наркотиков в Сирию пытались наладить через занятую контрабандой верхушку племен мухафазы аль-Анбар. В результате явился наркоконтроль в лице Танзим Каида и разогнал весь этот малый бизнес. ИГ на всех этапах своего существования боролось с продажей и изготовлением алкоголя и наркотиков, в результате распространение продажи и утотребления на территории их присутствия встречались очень ограничено. В настоящее время отмечаются попытки распространять наркотики среди молодежи Тикрита и Мосула, а также в Рамади и аль-Каийм. А в южных мухафазах Ирака употребление наркотиков начало принимать угрожающие размеры, особенно в последние 2-3 года — следом за ростом торговли. Процент заражённой молодежи растет, как среди мужчин, так и женщин, распространены случаи гибели от передозировки и самоубийств на почве злоупотребления. Так же имеется сведения о том, что в торговлю и употребление вовлечены и многие высокие чины — не так давно с большой порцией наркоты был задержан сын губернатора Наджафа. Отдельный вопрос, о котором предпочитают молчать — это наркомания в армии и полиции. Однако многие врачебные источники говорят что треть сотрудников сил безопасности состоит из зависимых и употребляющих время от времени лёгкие снадобья, такое же соотношение и в армии, а с ополченцами ситуация гораздо хуже. Одной из причин такого явления, помимо высокой доступности препаратов является так же то, что на употребление наркотиков в силовых ведомствах закрывали глаза с 2014 года, а иной раз даже продвигали, как например во время Третьей битвы за Эль-Фаллуджу и битвы под Мосулом — для снятия стресса, вместо алкоголя.

Употребление 
Метамфетамин является наиболее распространенным наркотиком. Также распространено злоупотребление опиумом, каннабисом и таблетками.

Примечания 

Ирак
Право Ирака
Медицина в Ираке